Моты́ль

 Мотыль — личинка комаров-звонцов.
 Мотыль — устаревшее название кривошипа.

 Фамилия
 Мотыль, Александр (род. 1953) — американский историк, политолог, поэт, писатель, переводчик и художник.
 Мотыль, Владимир Яковлевич (1927—2010) — советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист.

См. также